Fire with Fire (1986), een Amerikaanse romantische film
 Fire with Fire (2012), een Amerikaanse actiefilm